«Куда исчез Фоменко?» — советский художественный фильм 1981 года режиссёра Вадима Гаузнера, телефильм.
Премьера на ЦТ ТВ 21 августа 1982.

Сюжет 
Дмитрий Фоменко, инженер аэродромной службы авиаремонтного завода, незаменимый на производстве работник, отличный семьянин и любитель лошадей, внезапно исчез. Он не был ночью дома, а утром отметился на работе (на проходной оставлен пропуск, и его видели несколько человек), но его не могут найти. Обратившись во все места, где он мог бы быть, в том числе и на производство, жена Алина (Лия Ахеджакова), по совету подруги, обращается к знакомому следователю (Армен Джигарханян). Тот рекомендует ей написать заявление о пропаже человека, а сам приступает к расследованию, опрашивая сослуживцев и родственников пропавшего.

На работе по указанию начальника цеха Манечкина (Ролан Быков) обыскивают все производственные помещения, где мог бы находиться Фоменко, и даже прилежащий к заводу пруд. Его не могут найти в течение 9 дней, за это время отец Алины (Сергей Филиппов) даже успевает найти ей нового жениха. Как выясняется, Фоменко до смерти надоели  все: равнодушные сослуживцы, кудахтающая жена и дочь, беспричинно накричавшая на него (переходный возраст), бестолковые приятели. Герой решил заняться, наконец, любимой верховой ездой и, ничего никому не сказав, уехал на горную спортивную базу. Когда на производстве и дома поняли, что Фоменко сбежал от жизни и надоевших обстоятельств, то семья и дружный товарищеский коллектив, осознав недостатки и согласовав действия двух сторон, приходят на помощь друг другу. Милиция же пытается разыскать его в горах, используя для этой цели вертолёт.

Фильм полон комичных и грустных ситуаций, которые блистательно разыгрывают звезды отечественного кино.

Съёмки
Фильм был снят в Крыму, много сцен было снято в помещении гостиницы «Москва» в Симферополе. Несколько сцен были сняты в горах в Бахчисарайском районе.

Оценки 
Ролан Быков в своём дневнике оставил о съёмках фильма ряд противоречивых записей: выразив сомнения в режиссёрской трактовке сценария и в правильности подбора актёров, он критически оценил и свою работу: «Опыт органического проживания кадра заставлял меня упрощать рисунок и обеднять замысел». По мнению Натана Эйдельмана, фильм получился острым, но ему «мешает фарсовость Ролана Быкова».

В ролях 
 Аристарх Ливанов — Фоменко (в титрах не значится)
 Лия Ахеджакова — Алина, жена Фоменко
 Армен Джигарханян — старший следователь
(в финальной сцене с вертолетом Джигарханяна озвучивает Игорь Ефимов)
 Ролан Быков — начальник цеха
 Виктор Павлов — руководитель группы
 Евгения Ханаева — мать Фоменко
 Сергей Филиппов — отец Алины
 Елена Санаева — подруга Алины
 Нина Усатова — портниха (озвучивание: Н. Русланова)
 Сергей Яковлев — Ружьев, сослуживец Фоменко
 Александр Анисимов — сослуживец Фоменко
 Андрей Краско — сослуживец Фоменко
 Лилиан Малкина — Коробкина, сослуживица Фоменко
 Нина Тер-Осипян — баба Лина, гадалка
 Александр Болонин — капитан милиции

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Семён Злотников
 Режиссёр: Вадим Гаузнер
 Оператор: Генрих Маранджян
 Художник: Марксэн Гаухман-Свердлов
 Композитор: Виктор Кисин

Примечания 

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1981 года
Телекомедии СССР
Фильмы СССР 1981 года
Телефильмы СССР 1981 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Телефильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Вадима Гаузнера
Телефильмы на русском языке